|-
| 84701 - || || 13 de novembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 84702 - || || 13 de novembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 84703 - || || 13 de novembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 84704 - || || 11 de novembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 84705 - || || 13 de novembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 84706 - || || 12 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84707 - || || 12 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84708 - || || 12 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84709 - || || 12 de novembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 84710 - || || 12 de novembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 84711 - || || 12 de novembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 84712 - || || 13 de novembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 84713 - || || 13 de novembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 84714 - || || 13 de novembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 84715 - || || 12 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84716 - || || 12 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84717 - || || 13 de novembre, 2002 || Kingsnake || J. V. McClusky
|-
| 84718 - || || 14 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84719 - || || 3 de novembre, 2002 || Palomar || C. A. Trujillo, M. E. Brown
|-
| 84720 - || || 23 de novembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 84721 - || || 23 de novembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 84722 - || || 23 de novembre, 2002 || Kingsnake || J. V. McClusky
|-
| 84723 - || || 24 de novembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 84724 - || || 24 de novembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 84725 - || || 24 de novembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 84726 - || || 24 de novembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 84727 - || || 24 de novembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 84728 - || || 24 de novembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 84729 - || || 24 de novembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 84730 - || || 24 de novembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 84731 - || || 24 de novembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 84732 - || || 25 de novembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 84733 - || || 27 de novembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 84734 - || || 27 de novembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 84735 - || || 27 de novembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 84736 - || || 27 de novembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 84737 - || || 28 de novembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 84738 - || || 30 de novembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84739 - || || 28 de novembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 84740 - || || 28 de novembre, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 84741 - || || 28 de novembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 84742 - || || 28 de novembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 84743 - || || 1 de desembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84744 - || || 1 de desembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84745 - || || 3 de desembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 84746 - || || 1 de desembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 84747 - || || 2 de desembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84748 - || || 2 de desembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84749 - || || 2 de desembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84750 - || || 3 de desembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 84751 - || || 3 de desembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 84752 - || || 3 de desembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 84753 - || || 3 de desembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 84754 - || || 5 de desembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84755 - || || 5 de desembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84756 - || || 2 de desembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84757 - || || 2 de desembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84758 - || || 2 de desembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84759 - || || 3 de desembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 84760 - || || 3 de desembre, 2002 || Mauna Kea || Mauna Kea
|-
| 84761 - || || 5 de desembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84762 - || || 3 de desembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 84763 - || || 3 de desembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 84764 - || || 5 de desembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 84765 - || || 6 de desembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84766 - || || 6 de desembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84767 - || || 7 de desembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84768 - || || 5 de desembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84769 - || || 6 de desembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84770 - || || 6 de desembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84771 - || || 7 de desembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84772 - || || 6 de desembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84773 - || || 6 de desembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84774 - || || 10 de desembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84775 - || || 10 de desembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84776 - || || 10 de desembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84777 - || || 10 de desembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84778 - || || 10 de desembre, 2002 || Tebbutt || F. B. Zoltowski
|-
| 84779 - || || 10 de desembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84780 - || || 10 de desembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84781 - || || 10 de desembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84782 - || || 11 de desembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84783 - || || 11 de desembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84784 - || || 11 de desembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84785 - || || 11 de desembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84786 - || || 11 de desembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84787 - || || 11 de desembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84788 - || || 11 de desembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84789 - || || 13 de desembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84790 - || || 13 de desembre, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 84791 - || || 11 de desembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84792 - || || 11 de desembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84793 - || || 11 de desembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84794 - || || 12 de desembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84795 - || || 9 de desembre, 2002 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| 84796 - || || 14 de desembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84797 - || || 15 de desembre, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 84798 - || || 4 de desembre, 2002 || Kitt Peak || M. W. Buie
|-
| 84799 - || || 5 de desembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 84800 - || || 5 de desembre, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
4